Субраманьян () — личное имя, распространённое в Южной Индии. Может выступать в качестве фамилии у эмигрантов и потомков эмигрантов из Индии, не имевших фамилии до эмиграции.
 Субраманьян, Арвинд (род. 1959) — индийский экономист.
 Субраманьян Чандрасекар (1910—1995) — американский астрофизик и физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (1983). 
 Ч. В. Субраманьян (1924—2016) — индийский миколог и фитопатолог